Импульсная переходная функция
 Институт прикладной физики РАН